L'Aigle blanc est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Aigle blanc (Belyy oryol), film soviétique de Yakov Protazanov sorti en 1928 ;
 L'Aigle blanc ( Lambert Hillyer), film américain de Lambert Hillyer sorti en 1932.